Михаил Йосифов може да се отнася за:
 Михаил Йосифов – български революционер
 Михаил Йосифов, сръбски революционер
 Михаил Йосифов (р. 1927) – български биолог, ентомолог
 Михаил Йосифов (р. 1976) – български музикант